Elizabeth Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elizabeth Park (Georgia), im Clayton County
 Elizabeth Park (Idaho), im Shoshone County
 Elizabeth Park (Maine), im Cumberland County
 Elizabeth Park (Norfolk), Stadtteil von Norfolk, Virginia
 Elizabeth Park (Stafford County, Virginia)